Shining (englisch „Strahlen“, „Scheinen“) steht für:
 Shining (Roman), Roman von Stephen King aus dem Jahr 1977
 Shining Force, eine Computerspielserie von Sega

Filme:
 Shining (1980), Kinofilm von Stanley Kubrick
 The Shining (1997), Fernsehfilm von Mick Garris

Musik:
 Shining (schwedische Band), eine schwedische Depressive-Black-Metal-Band
 Shining (norwegische Band), eine norwegische Jazz- und Metal-Band
 The Shining (britische Band), eine englische Rock-Band
 Shining (EP), Musikalbum der japanischen Sängerin Crystal Kay